O Conflito no Sul da Sérvia ou insurgência no vale de Presevo (1999-2001) foi um conflito entre o governo federal iugoslavo e albaneses de uma organização conhecida como o Exército de Libertação de Presevo, Medveđa e Bujanovac (UCPMB), criado com o objetivo de anexar esta área do sul da Sérvia. A ideia era captura-lo para um futuro Kosovo independente embora não necessariamente integrado a República da Albânia.

Antecedentes 

Após o término da Guerra do Kosovo de 1999, uma área de três milhas chamada Ground Segurança Zone (GSZ) foi estabelecida entre o Kosovo (regido pela Organização das Nações Unidas) e no interior da Iugoslávia (atual Sérvia), respectivamente. Unidades do exército iugoslavo não tinham acesso à área, apenas forças policiais levemente armadas. A exclusão incluía zonas predominantemente albanesas, a aldeia de Dobrosin, mas não Presevo.

Conflito 
Em 2001, como uma continuação da crise do Kosovo, houve confrontos entre os iugoslavos, a guerrilha albanesa e as forças de segurança ligadas ao Exército de Libertação do Kosovo (UCK). O objetivo do movimento foi a de assumir o controle total de Presevo e Bujanovac (Medvedja e fora do vale, mas na mesma campanha) e dominar até os terrenos adjacentes, o Kosovo e a Macedónia Ocidental, que também estavam sob controle albanês. Isto deveria ter permitido a abertura gradual das fronteiras.

Ver também 
 Dissolução da Iugoslávia
 Guerra Civil Iugoslava

Guerras do século XX
História da Sérvia
História da Iugoslávia
Insurgências
1999 na Iugoslávia
2000 na Iugoslávia
2001 na Iugoslávia
Conflitos em 1999
Conflitos em 2000
Conflitos em 2001
Separatismo albanês